Le poulet est une grosse folles volaille de la sous-espèce Gallus gallus domesticus.
 Les poulets peut désigner en argot les policiers (sur le quai de l'hôtel 36, quai des Orfèvres se tenait jadis un marché aux volailles).
 Un poulet (forme désuète) peut signifier un « billet doux » et par extension, une missive quelconque. Selon Antoine Furetière, ces sorte de billets, pliés en triangle, imitaient les ailes d'un oiseau.

Films 
 Adieu poulet (1975) est un film français réalisé par Pierre Granier-Deferre.
 Le Poulet (1965) est un court métrage français de Claude Berri.
 Les Poulets (1972) est un film américain réalisé par Richard A. Colla.
 Poulet au vinaigre (1984) est un film policier français réalisé par Claude Chabrol.
 Poulet aux prunes (2011) est un film policier français réalisé par Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud, adapté de la bande dessinée homonyme de Marjane Satrapi.
 Tendre Poulet (1978) est un film français réalisé par Philippe de Broca.

Patronymes
Plusieurs personnes portent le nom de Poulet:
 Auguste Poulet-Malassis (1825-1878), éditeur et bibliographe français.
 Francis Poulet (1951-), auteur dramatique et ancien membre du groupe Mona Lisa.
 François Poulet-Mathis (1945-), journaliste français de télévision.
 Fred Poulet (1961-), auteur-compositeur-interprète et réalisateur français.
 Gaston Poulet (1892-1974), violoniste et chef d'orchestre français.
 Gérard Poulet (1938-), violoniste français.
 Georges Poulet (1902-1991), critique littéraire belge.
 Georges Poulet, administrateur colonial, gouverneur du Sénégal.
 Guy Poulet, alpiniste français.
 Henry Poulet (1874-1941), secrétaire particulier d'Émile Loubet.
 Jacques Poulet (1948-), homme politique français.
 Jean-Claude Poulet-Dachary (mort en 1995)
 Le , son corps a été découvert dans la cage d'escalier de son immeuble, gisant dans une mare de sang. Âgé de 46 ans, ancien légionnaire et rédacteur en chef du Képi blanc, le journal de la Légion, il était l'homme de confiance et le directeur de cabinet du maire de Toulon, Jean-Marie Le Chevallier. Un marginal, Jean-Marc Pétroff, a été arrêté.
 Jean-Michel Poulet (né en 1963), parachutiste français.
 Jeanne Poulet, née Chevallier (1893-1984), épouse de Gaston Poulet, plus connue sous son pseudonyme de Jane Evrard, musicienne et chef d'orchestre française.
 Raymond Poulet (1934-), artiste français.
 Robert Poulet (1893-1989), écrivain et journaliste belge.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Poullet
 

Homonymie de patronyme